Pfarrkirche Ebenthal ist der Name folgender Kirchen in Österreich:

 Pfarrkirche Ebenthal (Niederösterreich)
 Pfarrkirche Ebenthal in Kärnten